Франчика () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Вибо-Валентия.

Население составляет 1660 человек, плотность населения составляет 75 чел./км². Занимает площадь 22 км². Почтовый индекс — 89851. Телефонный код — 0963.

Покровителем коммуны почитается святой Антоний Великий, празднование 17 января.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта